Мичъл може да се отнася за:

Географски обекти 
 Мичъл, град в Австралия
 Мичъл, окръг в щат Айова, САЩ

Личности 
 Анаис Мичъл (р. 1981), американска музикантка
 Артър Мичъл (р. 1934), американски балетист
 Джон Мичъл (1815-1875), ирландски историк, журналист и националист
 Едгар Мичъл (р. 1930), американски космонавт
 Елизабет Мичъл (р. 1970), американска актриса
 Маргарет Мичъл (1900-1949), американска писателка
 Мич Мичъл (1947-2008), английски барабанист
 Пол Мичъл (р. 1981), английски футболист
 Рада Мичъл (р. 1973), австралийска актриса
 Уесли Мичъл (1874-1948), американски икономист
 Уилям Мичъл (1879-1936), американски генерал, обявен за „Баща на Американските военновъздушни сили“